Опалево — название населённых пунктов в России:

 Опалево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Опалево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Опалево — упразднённая в 1994 году деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Опалево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Опалево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Опалево — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Опалево — деревня в Бежецком районе Тверской области.